Rafael Martin (né en 1984) : joueur américain de baseball
 Rafael Martín (1914-2010) : joueur espagnol de basket-ball 
 Rafael Martín Vázquez (né en 1965) : footballeur espagnol
 Rafael Martín del Campo (1910-1987) : herpétologiste mexicain